Arctotraversodontinae — підродина цинодонтів пізнього тріасу, що належить до родини Traversodontidae. Члени підродини включають Arctotraversodon, Boreogomphodon і Plinthogomphodon з Північної Америки, а також Habayia, Maubeugia, Microscalenodon і Rosieria з Європи.

Класифікація 
Підродина була заснована в 2020 році Hendrickx та ін., які визначили її як усіх траверсодонтид, більш тісно пов'язаних з Arctotraversodon plemmyridon, ніж з Massetognathus pascuali або Gomphodontosuchus brasiliensis. У своєму кладистичному аналізі вони виявили, що Arctotraversodontinae є сестринським таксоном підродини Gomphodontosuchinae. Нижче наведено кладограму з цього аналізу:

Примітки 

Підродини тварин
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2020